В парному розряді жіночого тенісного турніру Maybelline Classic 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Бонні Гадушек і Венді Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Кеселі і Мері Лу Деніелс 6–1, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Бонні Гадушек /  Венді Вайт (чемпіонки)
 Пем Кеселі /  Мері Лу Деніелс (фінал)

 Леле Форуд /  Хетер Ладлофф (1-ше коло)
 Емі Голтон /  Кеті Голтон (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Maybelline Classic